Чи́риково — бывшее село Новодмитриевского сельсовета Липецкого района Липецкой области.

Известно по документам с 1764 года. Название — по Чириковым, которые владели здешними землями в начале XIX века (см. также село Спасское-Чириково).

По Чирикову получила своё название станция Чириково.

В 1988 году село Чириково, а также расположенная рядом деревня Любо-Чистополье вошли в состав объединённого села Новодмитриевка.

В 2005 году все подъездные железнодорожные пути со станции были ликвидированы.

Упразднённые населённые пункты Липецкого района